Епархия Госпич-Сень () — католическая епархия латинского обряда в Хорватии с центром в городе Госпич. Входит в состав митрополии Риеки. Латинское название — Dioecesis Gospiciensis-Seniensis.

История 
Епархия в городе Сень основана в 1169 году. В 1969 году Сеньская епархия была объединена с диоцезом Риеки и была повышена в статусе до архиепархии-митрополии, после чего стала носить название «архиепархия Риека-Сень». 25 мая 2000 года она была переименована в архиепархию Риеки, а город Сень стал одним из двух центров новой епархии Госпич-Сень, суффраганной по отношению к риекской митрополии.

По данным на 2014 год в епархии насчитывалось 66 172 католика (84,0 % населения), 51 священник и 85 приходов. Кафедральным собором епархии является собор Благовещения Пресвятой Девы Марии в Госпиче. Сокафедральным собором служит собор Вознесения Пресвятой Девы Марии в Сене. C момента создания епархии в 2000 году по 2016 год епархию возглавлял епископ Миле Богович, с 3 июня 2016 года епархию возглавил Зденко Крижич.

Примечания

См. также 
 Католицизм в Хорватии

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Статистика на gcatholic.org
 Статистика епархии на catholic-hierarchy.org

Госпич
Госпич